

Codici 
 WUS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wuyishan (Cina)

Mineralogia 
 Wus – abbreviazione di wüstite

Note